Bion puede referirse a:

Población 
 Bion, una población y comuna francesa.

Biología 
 Bion, una serie de cápsulas espaciales soviéticas y rusas destinadas a investigaciones biológicas.
 Bion, un género de insectos.
 Bion, un género de arañas.

Personas 
 Wilfred Bion (1897-1979), médico y psicoanalista británico.
 Louis-Eugène Bion (1807-1860), escultor francés.

Música 
 Bion, ópera cómica de Étienee Nicolas Méhul, estrenada en 1800.